Het Campeonato Alagoano Segunda Divisão is het tweede niveau van het staatskampioenschap voetbal van de Braziliaanse staat Alagoas en wordt georganiseerd door de FAF. De competitie begon in 1941 en werd na drie seizoenen afgevoerd, destijds was de competitie enkel toegankelijk voor clubs uit de hoofdstad Maceió. In 1988 werd de competitie heringevoerd en wordt sindsdien elk jaar, met uitzondering van seizoen 1993, gespeeld.

De laatste jaren wordt de competitie niet simultaan met die van de hoogste klasse gespeeld, maar aan het einde van het jaar, meestal van september tot november. Het aantal deelnemers verschilt ook jaarlijks, zo namen er in 2017 nog 9 clubs deel terwijl er dat in 2018 nog maar vier waren. Indien clubs het financieel plaatje niet rond krijgen trekken ze zich terug, veelal komen ze een paar jaar later wel terug. Zo was er in 1999 slechts één club die zich inschreef, São Domingos. Deze club werd dan ook automatisch tot kampioen uitgeroepen, zonder te spelen.

Overzicht kampioenen

Eeuwige ranglijst
Vetgedrukt de clubs die in 2022 in de tweede klasse spelen. Enkel seizoenen vanaf 2000 weergegeven omdat van de seizoenen ervoor niet alle clubs bekend zijn.

Campeonato Alagoano